Jean Aubert peut désigner :
 Jean Aubert (15..-1650), un professeur de grec au collège royal de France, recteur de l'Université de Paris ;
 Jean Aubert (v. 1680-1741), un architecte français ;
 Jean Aubert (1894-1984), un ingénieur et président de société français ;
 Jean Aubert (1921-), un écrivain français ;
 Jean Aubert, un joueur français de rugby à XIII ;
 Jean Aubert (1923-2010), un footballeur et entraîneur de football français ;
 Jean Aubert, un chirurgien et gouverneur de la Guadeloupe de 1640 à 1643.